Dos carreteras han sido asignadas como Ruta 5 en California:

 la Interestatal 5 en California
 la Ruta Estatal de California 35 que anteriormente se llamaba Ruta Estatal 5 (1934-1965).